Brit Királyi Légierő
Svéd Királyi Légierő
Ausztrál Királyi Légierő
Thai Királyi Légierő
Holland Királyi Légierő
Norvég Királyi Légierő
Szaúdi Királyi Légierő
Dán Királyi Légierő
Jordán Királyi Légierő
Új-Zélandi Királyi Légierő